Zyck Nowy – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Słubice
 Zyck Polski – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Słubice
 gmina Zyck – dawna gmina w XIX wieku